Marion Richoux (Grange), née le  à Bourg-en-Bresse (Ain), est une scénariste et directrice artistique française.

Biographie 
Après des études universitaires de Cinéma à la Sorbonne Nouvelle, Marion Richoux  a travaillé en festival, dans la production et les archives cinématographiques. Elle collabore aux films de Gilles Perret depuis plusieurs années. Elle a co-écrit avec lui son premier film de fiction Reprise en main, film dont elle a assuré par ailleurs la direction artistique, de la préparation à la postproduction. Marion a oeuvré également à plusieurs projets impulsés par le réalisateur Bernard Favre ou encore le producteur Fabrice Ferrari de la Vaka productions.

Filmographie

Scénariste 

 2022 : Reprise en main, long métrage de fiction

Chargée de production 
 2015 : Frontières, série documentaire série documentaire de 10 films dirigée par Bernard Favre. Production Paysalp et Cinémathèque des Pays de Savoie. Diffusion locale, 2015.
 2015 : Cette lumière n’est pas celle du soleil, long-métrage  pour le cinéma réalisé par Bernard Favre, 2015.
 2014 : Du plomb dans l’or blanc, moyen métrage réalisé par Gilles Perret. Diffusion France 3, 2014.

 2013 : Résistances dans les Alpes, série documentaire de 8 films dirigée par Bernard Favre. Production Cinémathèque des Pays de Savoie. Diffusion TV8 Mont-Blanc, 2013.
 2013 : Les Jours heureux, production La Vaka productions. Histoire de la genèse du Programme du Conseil national de la Résistance et ce qu'il est devenu après la Libération et aujourd'hui.
2012 : De mémoire d'ouvriers, production La Vaka productions. Dans le film, Gilles Perret « pose son regard sur un monde d'où il est issu, le monde ouvrier, afin d'analyser ce que sont devenus ces travailleurs du début du  siècle à nos jours.
 2010 : Savoie, mémoire d’un pays, série documentaire de 10 films dirigée par Bernard Favre. Production Kanari Films et Cinémathèque des Pays de Savoie. Diffusion TV8 Mont-Blanc, 2010.

Conseillère Archives  
 2016 : La Sociale, documentaire sur Ambroise Croizat et l'histoire de la Sécurité sociale.
 2014 : La force de l’eau, moyen métrage réalisé par Gilles Perret. Diffusion France 3, 2014. 
 2013 : Les Jours heureux, production La Vaka productions. Histoire de la genèse du Programme du Conseil national de la Résistance et ce qu'il est devenu après la Libération et aujourd'hui.

Documentaliste Recherchiste 
 1997 : Un Bunuel mexicain, long métrage réalisé par Emilio Maillé. Rumba Production, 1997. Diffusion Ciné+.

Écriture

Scénarios 
 Collaboration régulière avec Gilles Perret, réalisateur.

Articles 
 2012 : Le progrès dans le cinéma rural d’après-guerre, article paru dans Les Cahiers de l’Anatec 4, mai 2002.
 1998 : L'âge d'or du documentaire, Article collectif collection Champs visuels, Éditions L'Harmattan, février 1998.

Participations 
 1995 : Catalogue du documentaire français dans le cadre d'un partenariat entre l'Université Paris III, l'Université Paris VIII, La BNF et le CNC. (1995-1996).

Études (extraits) 
 1996 : DEA Recherche et Études cinématographiques Paris 3 Sorbonne Nouvelle
 1997 : Archimedia (Plan Media 2) Gestion du patrimoine cinématographique
 1997 : Prix Jean Mitry du meilleur travail de recherche Universitaire en Histoire  – Institut Jean-Vigo

Notes et références 

Naissance en juin 1973
Naissance à Bourg-en-Bresse
Scénariste française de cinéma
Directeur artistique